El nombre Prometeo puede referirse a:

Mitología
Prometeo, un titán de la mitología griega.

Astronomía
Prometeo, uno de los satélites naturales de Saturno.
(1809) Prometeo, un asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter.

Botánica
Prometeo, el árbol más antiguo de la Tierra.

Música
Prometeo, un poema sinfónico de Franz Liszt.

Literatura
Prometeo, poema de Goethe.

Cómics
Prometeo, villano de DC Comics.
Prometeo, héroe de Marvel Comics.